Hisamitsu steht für:

 Shimazu Hisamitsu (1817–1887), japanischer Samurai und Daimyō, Bruder von Shimazu Nariakira
 Sugano Hisamitsu (1928–2006), japanischer Politiker
 Hisamitsu Springs, japanisches Frauenvolleyballteam in Kobe
 Hisamitsu Pharmaceutical, japanisches Pharmaunternehmen